Lindsley House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lindsley House (Florida), ID-Nr. 71001014
 Lindsley House (Nebraska), ID-Nr. 99000389